Ел Којотито има више значења:

 Ел Којотито (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којотито (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику